Актуа́рий (от  — скорописец, счетовод) — многозначный термин.

 Актуарий — в Византии придворный врач.
 Актуариус — судебный писец; лицо, которому вверялось хранение актов присутственных мест.
 Актуарий — специалист по страховой математике.
 Актуарий — профессиональный журнал

Примечания